La discografía de la banda de jazz/rock/funky fusiòn americana Steely Dan consta de nueve álbumes de estudio, 21 singles, un álbum vivo, uno en DVD, siete recopilaciones en los Estados Unidos, y numerosos otros aspectos. La banda ha vendido más de 40 millones de álbumes en todo el mundo.

Discografías de jazz